Schelmenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Schelmenklinge (Götzenbach), linke Bachklinge zum Götzenbach bei Lorch, Ostalbkreis; im oberen Teil Naturdenkmal
 Schelmenklinge (Großerlacher Bach), rechte Waldbachklinge zum Großerlacher Bach (zur Fichtenberger Rot) bei Großerlach, Rems-Murr-Kreis
 Schelmenklinge (Jagst), rechte Bachklinge zur Jagst gegenüber Berlichingen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis
 Schelmenklinge (Lauter), linke Waldbachklinge zur „Spiegelberger“ Lauter nahe Siebersberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis
 Schelmenklinge (Lein), rechte Bachklinge des Renisbachs zur Lein bei Alfdorf, Rems-Murr-Kreis
 Schelmenklinge (Neckar), rechte Bachklinge zum Neckar an der Kläranlage von Kirchentellinsfurt, Landkreis Tübingen
 Schelmenklinge, Waldklinge des Rappenbächles (zur Orrot) beim Bühlhof von Jagstzell, Ostalbkreis
 Schelmenklinge (Scherrbach), rechtes Bachtal zum Scherrbach bei Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schelmenklinge (Schweizerbach), linke Bachklinge zum hier auch Deutelsbach oder Gunzenbach genannten Schweizerbachs (zur unteren Rems) bei Schnait, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis; im oberen Teil  Naturdenkmal

Naturdenkmale:
 Schelmenklinge (Naturdenkmal, Lorch), im oberen Teil der Schelmenklinge (Götzenbach)
 Schelmenklinge (Naturdenkmal, Aichelberg), im oberen Teil der Schelmenklinge (Schweizerbach) bei Aichelberg, Gemeinde Aichwald, Landkreis Esslingen

Gewann und Weinberglage:
 Schelmenklinge, Gewann am rechten Hang des Insenbachs nach Grombach, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, mit Trockentälern zum Insenbach im anschließenden Wald
 Schelmenklinge, Weinberglage bei Schozach, Stadt Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schelmenbach